Les Casques bleus sont, dans le langage courant, la force de maintien de la paix des Nations unies.
 Casque bleu est un film français réalisé par Gérard Jugnot en 1994.
 Casque bleu est un téléfilm français réalisé par Chris Marker en 1995.

Homonymie de titre